Рагимова — женская форма фамилии .
 Рагимова, Гытыш Гейдар кызы (1918—?) — хлопковод, Герой Социалистического Труда.
 Рагимова, Гюнель (род. 1990) — российская футболистка.
 Рагимова, Дина Тофиковна (род. 2001) — российская футболистка.
 Рагимова, Дурия Гюльбабаевна (1929—2014) — лезгинская певица и актриса.
 Рагимова, Полина (род. 1990) — азербайджанская волейболистка украинского происхождения.
 Рагимова, Эльмира Аллахверди кызы (род. 1941) — певица, народная артистка Азербайджана.